

België 
 Bisschoppelijk College Veurne in Veurne
 Bisschoppelijk Sint-Jozefscollege in Hasselt

Nederland 
 Bisschoppelijk College Weert-Cranendonck - in Weert
 Bisschoppelijk College Broekhin - in Roermond
 Internaat Bisschoppelijk College Roermond - Bisschoppelijk College Schöndeln in Roermond
 Bisschoppelijk College Echt - in Echt
 Bisschoppelijk College Sittard - in Sittard
 Bisschoppelijk College Heemstede - in Heemstede